Фильчагин:
 Фильчагин, Алексей Андреевич (1923—1991) — полный кавалер ордена Славы.
 Фильчагин, Алексей Вячеславович (род. 1981) — российский футболист.